

Localidades

Sainte-Christine (Quebec)

Sainte-Christine (Maine-et-Loire)
Sainte-Christine (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos